Пьеррю (Альпы Верхнего Прованса) — коммуна во Франции, в департаменте Альпы Верхнего Прованса.
 Пьеррю (Эро) — коммуна во Франции, в департаменте Эро.